Wojciech Gołuchowski – wojski oświęcimski i nowokorczyński
 Wojciech Agenor Gołuchowski (1888-1960) – wojewoda lwowski II Rzeczypospolitej